Reading är en enhetskommun i grevskapet Berkshire i Storbritannien. Det ligger i riksdelen England, i den södra delen av landet,  km väster om huvudstaden London. Kommunen har 163 203 invånare (2018).

Följande samhällen finns i Reading:
 Reading, huvudort i såväl distriktet som i grevskapet

Det råder kustklimat i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C.

Källor 

Englands enhetskommuner
Reading
Unparished areas i Berkshire